Мехди́ Мостефа́ Сбаа́ (; 30 августа 1983, Дижон, Франция) — алжирский футболист, полузащитник французского клуба «Безье». Выступал за сборную Алжира.

Карьера

Клубная 
Начинал играть в футбол в молодёжных командах Дижона, откуда перешёл в академию «Монако».

С 2001 по 2003 год Мехди Мостефа выступал в Любительском чемпионате Франции за вторую команду футбольного клуба «Монако». В сезоне 2003/04 полузащитник находился в расположении немецкого клуба «Ганновер 96», где также был игроком второй команды, выступавшей в одном из низших дивизионов чемпионата Германии.

Летом 2004 года Мостефа вернулся во Францию и год выступал за «Валанс» в лиге Насьональ. С 2005 по 2006 год футболист вновь играл в Любительском чемпионате Франции, защищая цвета «Монлюсона». Перед началом сезона 2006/07 полузащитник вернулся в третий дивизион, став игроком «Сета».

В 2007 году Мехди Мостефа перешёл в «Ним Олимпик». В сезоне 2007/08 «Ним» занял третье место в лиге Насьональ и вышел в Лигу 2 и в матче против «Бреста» 1 августа 2008 года Мостефа дебютировал во втором французском дивизионе
.
Уже в следующем своём матче полузащитник забил гол в ворота «Седана»
.
За «Ним» полузащитник выступал до окончания сезона 2010/11, по итогам которого команда выбыла из Лиги 2, заняв 19-е место.

Летом 2011 года Мехди Мостефа стал игроком вернувшегося в Лигу 1 «Аяччо». 6 августа 2011 года футболист впервые сыграл в матче высшего футбольного дивизиона Франции. Гол, забитый 21 сентября 2011 года с передачи Кристиана Кинкелы в ворота Жоффре Журдрена из «Монпелье», стал для Мостефы первым в Лиге 1.

В сборной 
Мехди Мостефа впервые вызван в сборную Алжира в 2010 году тренером Абдельхаком Беншиха. Дебютировал в сборной 17 ноября 2010 года в товарищеском матче с Люксембургом, заменив во втором тайме встречи Хосина Метрефа
.
В 2013 году полузащитник попал в заявку команды на Кубок африканских наций. На турнире футболист принял участие во всех трёх матчах своей сборной.

В июне 2014 года включён тренером Вахидом Халилходжичем в состав сборной для участия в финальном турнире чемпионата мира 2014. На турнире принял участие в двух матчах — игре группового турнира против Бельгии и матче 1/8 финала с Германией.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции

Футболисты Алжира
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Валанс»
Игроки ФК «Монлюсон»
Игроки ФК «Сет»
Игроки ФК «Ним»
Игроки ФК «Аяччо»
Игроки ФК «Бастия»
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Безье» (2007)